Tandzijde, uit zijden of nylon geweven draadjes omgeven met een waslaag om tussen de tanden te reinigen
Flos (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de Lycaenidae
Atelier Flos, een glas-in-loodatelier uit Steyl
Flos (product), hele gedroogde bloemen, bijvoorbeeld van de cannabisplant